Епархия Руспы () — титулярная епархия Римско-Католической церкви.

История 
Город Руспа находился в римской провинции Африка и сегодня отождествляется с раскопками Henchir-Sbia на территории современного Туниса. Руспа была местом античной христианской епископской кафедры. Епархия Руспа известная своим епископом Фабием Фульгенцием, который в Римско-Католической церкви считается учителем церкви.

С 1757 года епархия Руспы является титулярной епархией Римско-Католической церкви.

Епископы 
 епископ Секунд (упоминатеся в 411 году);
 епископ Стефан (упоминается в 484 году);
 епископ святой Фабий Фульгенций (508 — 1.01.533);
 епископ Фелициан (упоминается в 534 году);
 епископ Юлиан (упоминается в 646 году).

Титулярные епископы 
 епископ Vincenzo de Via (19.12.1757 — 31.01.1762) — назначен епископом Тиноса и Миконоса;
 епископ Manuel Obellar (29.01.1778 — 7.09.1789);
 епископ Gregorius de Varess (30.09.1796 — ?);
 епископ Edward Bede Slater (18.06.1818 — 15.07.1832);
 епископ Romualdo Jimeno Ballesteros (2.08.1839 — 19.01.1846) — назначен епископом Себу;
 епископ Spiridion-Salvatore-Costantino Buhadgiar (8.08.1884 — 10.08.1891);
 епископ Spiridion Poloméni (27.02.1892 — 12.09.1930);
 епископ Joseph Louis Aldée Desmarais (30.01.1931 — 22.06.1939) — назначен епископом Эймоса;
 епископ Фома Тянь Гэнсинь (11.07.1939 — 18.02.1946) — назначен кардиналом-священником Санта-Мария-ин-Виа;
 епископ Joseph Carroll McCormick (11.01.1947 — 25.06.1960) — назначен епископом Алтуны-Джонстауна;
 епископ David Monas Maloney (5.11.1960 — 2.12.1967) — назначен епископом Уичиты;
 епископ Horacio Arturo Gómez Dávila (3.07.1968 — 15.09.1974);
 епископ Enzo Ceccarelli Catraro (5.10.1974 — 15.11.1998);
 епископ Vlado Košić (29.12.1998 — 5.12.2009) — назначен епископом Сисака;
 епископ Rafael Biernaski (10.02.2010 — по настоящее время).

Источник 
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, стр. 468 
 Stefano Antonio Morcelli, Africa christiana, Volume I, Brescia 1816, стр. 265—266 
 J. Mesnage, L’Afrique chrétienne, Paris 1912, стр. 140—141

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Р